Серге́й Алекса́ндрович Па́влов (16 сентября 1955, Фурманов, Ивановская область, СССР) — советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России.

Биография 
В возрасте 5 лет семья переехала в Камышин. В 21 год получил серьёзную травму (разрыв крестообразных связок) и вынужден был завершить карьеру футболиста. Окончив Волгоградский институт физкультуры, начал тренерскую карьеру. Возглавлял камышинский «Текстильщик», раменский «Сатурн», элистинский «Уралан», новороссийский «Черноморец», владивостокский «Луч-Энергия», краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник». В качестве помощника Олега Романцева работал в сборной России и московском «Спартаке».

«Текстильщик» 
Павлов с 1979 по 1997 год возглавлял камышинский «Текстильщик». Руководимый Павловым «Текстильщик» в 1993 году занял четвёртое место в чемпионате страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. В сезоне 1994/95 команда из Камышина обыграла по сумме двух встреч венгерскую «Бекешчабу», а затем в упорной борьбе уступила «Нанту».

«Сатурн» 
В 1998—2000 годах тренировал раменский «Сатурн», который вывел в высший дивизион в 1998 году. Возглавлял «Сатурн» также в сезоне-2014/15 (с сентября).

«Уралан» 
По итогам сезона-2001 возглавляемый Павловым элистинский «Уралан» вышел в высший дивизион. Покинул команду по ходу сезона-2002. После возвращения из Японии с чемпионата мира 2002 он, по его словам, «не узнал команду». В 2001 году в дубль «Уралана» на должность главного тренера пригласил Леонида Слуцкого.

«Черноморец»

«Луч-Энергия» 
«Луч-Энергия» — четвёртая команда, которую Павлов вывел в Премьер-лигу, это произошло в 2005 году. В первый год в Премьер-лиге «Луч» занял 7-е место (лучший результат за всю историю клуба). Весь второй сезон команда шла над предпоследнем месте, но Павлов смог удержать команду от вылета. В конце года был отправлен в отставку. В мае 2011 года снова принял приморскую команду, заявив, что с удовольствием возвращается во Владивосток. 2 мая 2012 года ушёл с поста главного тренера команды.

«Кубань» 
3 апреля 2008 года Сергей Павлов возглавил «Кубань», выступавшую в первом дивизионе. На этой должности он сменил Александра Тарханова, который покинул команду из-за проблем со здоровьем. Из-за разногласий с руководством клуба по финансовым вопросам, в начале 2-го круга, 10 августа Сергей Павлов был отправлен в отставку.

«Шинник» 
13 августа 2008 года Сергей Павлов согласовал условия контракта и приступил к работе в качестве главного тренера «Шинника» из Ярославля, на тот момент находившегося на последнем месте в российской Премьер-лиге. 11 мая 2009 года, на пресс-конференции после домашнего поражения со счётом 1:2 от екатеринбургского «Урала», Сергей Александрович объявил об отставке; по его словам, данное решение он принял ещё накануне, и отставка состоялась бы при любом исходе игры с «Уралом». На следующий день на собрании руководство «Шинника» приняло отставку Павлова.

«Торпедо» (Москва) 
С 7 декабря 2009 по 16 августа 2010 года — главный тренер московского «Торпедо».

«Арсенал» (Тула) 
В феврале 2016 года был назначен главным тренером тульского «Арсенала». 25 мая клуб завершил сезон в ФНЛ с лучшим для себя результатом за все время выступления в первом дивизионе, выдав к концу сезона 14-матчевую беспроигрышную и 7-матчевую победную серии. 4 октября 2016 года Павлов покинул пост главного тренера. К этому моменту «Арсенал» одержал одну победу в девяти матчах и занимал 14 место в чемпионате с семью очками.

«Атырау», «Ротор»

«Текстильщик» (Иваново) 
31 декабря 2019 года подписал трудовой контракт с ивановским «Текстильщиком». 9 октября 2021 года, после завершения матча с «Томью» (1:1), покинул свой пост в связи с неудовлетворительными результатами коллектива, занимавшего на момент его ухода 17-ю строчку в турнирной таблице.

Тренерская карьера 
 По состоянию на конец 2016 года

Под его руководством команды «Текстильщик» в 1991 году, «Сатурн» в 1998 году, «Уралан» в 2001 году, «Луч-Энергия» в 2005 году и «Арсенал» в 2016 году выходили в высший дивизион и Премьер-лигу. Входил в тренерский штаб сборной России (1995—1996, 1999—2002), в том числе — на чемпионате мира 2002 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Объединение отечественных тренеров по футболу»

Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Текстильщик» Камышин
Тренеры ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Луч» Владивосток
Тренеры ФК «Кубань»
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Торпедо» Москва
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново